języki północno-wschodniokaukaskie
 języki kaspijskie (irańskie)